Duitsland:
 Wangen (bij Göppingen), een plaats in de deelstaat Baden-Württemberg
 Wangen (Unstrut), een gemeente in de deelstaat Saksen-Anhalt
 Wangen im Allgäu, een plaats in de deelstaat Baden-Württemberg
 Rijksstad Wangen, de historische benaming van Wangen im Allgäu ten tijde van het Heilige Roomse Rijk
 
Frankrijk:
 Wangen (Frankrijk), een gemeente in het departement Bas-Rhin

Indonesië:
 Wangen (Polanharjo), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Wangen (Glagah), een plaats in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java

Zwitserland:
 Wangen (district), een district in het kanton Bern
 Wangen an der Aare, de hoofdplaats van dat district
 Wangen (Schwyz), een gemeente in het kanton Schwyz
 Wangen-Brüttisellen, een gemeente in het kanton Zürich
 Wangen bei Olten, een gemeente in het kanton Solothurn

Zie ook
Wang (doorverwijspagina)